Petter Sairanen est un nom pouvant désigner:

 (1924-2008), dirigeant d'entreprise finlandais
 (né en 1958), écrivain finlandais

Voir aussi

Sairanen, Petter